Halley Feiffer (née en 1984), actrice américaine.
 Jules Feiffer (né en 1929), auteur américain de bandes dessinées et de dessins de presse.